André Deschamps est un nom porté notamment par :

 André Deschamps (militaire), chef d'état-major de la Force aérienne des Forces canadiennes, en poste de 2009 à 2012.
 André Deschamps (homme politique), conseiller d'Etat français, membre du Conseil constitutionnel de 1964 à 1968.